Rhodotorula är ett släkte av svampar. Rhodotorula ingår i ordningen Sporidiobolales, klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Rhodotorula